I Sing the Body Electric ou Je chante le corps électrique en français peut désigner :

 I Sing the Body Electric, poème de Walt Whitman tiré du recueil Feuilles d'herbe (1855) ;
 La Fée électrique (I Sing the Body Electric), épisode de la saison 3 de la série La Quatrième Dimension, scénario de Ray Bradbury (1961) ;
 I Sing the Body Electric!, nouvelle de Ray Bradbury originellement titrée The Beautiful one is Here, parue pour la première fois dans le magazine  (1966) ;
 Je chante le corps électrique, recueil de nouvelles de Ray Bradbury (1969) ;
 I Sing the Body Electric, album du groupe Weather Report (1972).
 I Sing the Body Electric, chanson de la bande originale du film Fame (1980).

Voir aussi 
De nombreuses œuvres portent également un titre proche : I Sing the Body Electro, The Body Electric,
Body Electric ou We Sing the Body Electric!.